Тијера Пријета има више значења:

 Тијера Пријета (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Пријета (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Пријета (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијера Пријета (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Пријета (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тијера Пријета (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тијера Пријета (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Тијера Пријета (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Пријета (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Пријета (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику